Alula kann bedeuten:
 die Alula, den Daumenfittich am Vogelflügel
 den einheimischen Namen der hawaiianischen Vulkanpalme (Brighamia insignis)
 Alula Engida, auch Ras Alula genannt, einen äthiopischen General des 19. Jahrhunderts
 Alula Borealis, einen Stern im Sternbild Ursa Major. Siehe Ny Ursae Majoris
 Alula Australis, einen Stern im Sternbild Ursa Major. Siehe Xi Ursae Majoris
 Alula (Album), Jazzalbum von Caroline Davis

Siehe auch:
 Aluula